Натуральне число 1411
 1411 рік до нашої ери
 1411 рік нашої ери